Clepsydra, een andere naam voor een wateruurwerk.
Clepsydra (geslacht), een geslacht (genus) van protozoa, diatomee genaamd.
 Clepsydra (letterlijk: "waterdief"), is het Griekse woord voor waterklok. 
Clepsydra (Zwitserse band), een Zwitserse neoprog band
Clepsydra (Italiaanse band), een Italiaanse progressieve rockband